Domfestspiele steht für:
 Domfestspiele St. Blasien in St. Blasien, Baden-Württemberg
 Gandersheimer Domfestspiele in Bad Gandersheim, Niedersachsen
 Verdener Domfestspiele in Verden, Niedersachsen

Siehe auch:
 Burgfestspiel